II. Igre malih država Europe održane su od 14. do 17. svibnja 1987. u Monaku. Organizator igara bio je Atletski savez malih država Europe, a natjecalo se 468 natjecatelja iz 8 država u 9 natjecanja.

Tablica odličja 
Osvajači odličja na Igrama.

Izvori 

Igre malih država Europe
Međunarodna športska natjecanja u Monaku